Космическими парусниками называются космические аппараты, использующие один из следующих видов парусов:
 Электрический парус — парус, использующий давление ионов солнечного(звёздного) ветра.
 Солнечный парус — парус, использующий давление фотонов солнечного света или лазера.
  — парус, использующий магнитное поле.

Примечания